CSAT steht für:
 Circuit Satisfiability Problem, Erfüllbarkeitsproblem für Schaltkreise, Fragestellung in der Informatik
 Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Oberster Rat für Landesverteidigung, rumänisches Gremium

Abkürzung